Slovo sovice může mít několik významů:

 Sovice – izolovaný zčásti zalesněný svědecký vrch v Úštěcké pahorkatině
 Sovice (České středohoří) – výrazný skalní suk asi 1 km severovýchodně od Litoměřic směrem k obci Žitenice
 Sovice (rod) – český rodový název pro několik druhů z čeledi puštíkovití
 Sovice u Brzánek – přírodní památka východně od vrchu Sovice